Белоре́ченский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в Краснодарском крае России.

Административный центр — город Белореченск.

География 
Площадь района — 1 326 км². Рельеф района довольно разнообразен. В восточной его части лежит равнина с постепенным повышением к Гиагинскому району на 20-25 метров. Западная же часть наоборот уходит на понижение. На этой низменной равнине текут с юга на север две бурливые реки — Белая и Пшеха.

В районе имеется бальнеоклиматическая курортная местность Великовечное.

История 
Район был образован 2 июня 1924 года в составе Майкопского округа Юго-Восточной области. В его состав вошли территории упразднённых Белореченской, Бжедуховской, Великой, Гурийской, Пшехской и Рязанской волостей Майкопского отдела Кубано-Черноморской области. Первоначально район состоял из 12 сельских советов: Белореченского, Бжедуховского, Великого, Вечного, Воронцово-Дашковского, Гурийского, Кубанского, Новоалексеевского, Октябрьского, Пшехского, Рязанского и Черниговского.

С 16 ноября 1924 года район в составе Северо-Кавказского края, с 10 января 1934 года — в составе Азово-Черноморского края, с 13 сентября 1937 года — в составе Краснодарского края.

28 декабря 1934 года Белореченский район был разукрупнен: из его состава был выделен Рязанский район

22 августа 1953 года в состав Белореченского района вошла территория упразднённого Рязанского района.

1 февраля 1963 года в состав района вошли сельские советы упразднённых Апшеронского и Горячеключевского районов с дальнейшим образованием Белореченского сельского района.

12 января 1965 года Белореченский район был восстановлен в прежних границах.

29 ноября 1979 года — Белореченск отнесен к категории городов краевого подчинения и выведен из состава района, оставаясь его центром.

В 1993 году была прекращена деятельность сельских Советов, территории сельских администраций преобразованы в сельские округа.

В 2005 году в районе были образованы 11 муниципальных образований, включая город Белореченск.

Население 

Население района на 01.01.2006 года составило 103 551 человек. Из них 52,1 % — городские жители и 47,9 % — сельские жители. Среди всего постоянного населения мужчины составляют — 46,7 %, женщины — 53,3 %. Женского населения фертильного возраста — 27167 человек (49,2 % от общей численности женщин). Дети от 0 до 17 лет — 23171 (22,4 % всего населения), взрослых — 76384 человека (77,2 %). В общей численности населения 61686 (59,6 %) — лица трудоспособного возраста, 21,6 % — пенсионеры.

 Урбанизация
В городских условиях (город Белореченск) проживают  % населения района.

Административно-муниципальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства края, Белореченский район включает 9 сельских округов, при этом Белореченск является городом краевого подчинения, к которому относится Южный сельский округ.

В рамках организации местного самоуправления в Белореченский район входят 11 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 1 городское и 10 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Белореченском районе 63 населённых пункта:

Известные уроженцы 
 Голенев, Степан Трофимович — Герой Советского Союза.
 Пономаренко, Пантелеймон Кондратьевич — видный советский партийный и государственный деятель, генерал-лейтенант.
 Шаповалов Фёдор Кузьмич
 Валентин_(Русанцов)

Экономика

Промышленность 
В структуре базовых отраслей экономики основное место занимает промышленность. Основу экономического потенциала района составляет химическая и перерабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов, рынок потребительских услуг.
Важнейшее место в структуре промышленного комплекса принадлежит пищевой промышленности, формирующей более 45,0 % объёма промышленного производства. В районе производится растительное масло, кондитерские изделия, хлебопекарные изделия, консервированная продукция.

Сельское хозяйство 
Производством сельскохозяйственной продукцией занимаются предприятия различной формы собственности, а также население в личных подсобных хозяйствах. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 67 тыс. га, из них пашни — 54 тыс. га.

Транспорт 
На территории района проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения к портам и курортам Черноморского побережья Кавказа, расположена узловая железнодорожная станция.

Достопримечательности 
 Термальный источник (Бальнеологический центр «Термы») 
 Дом культуры Железнодорожников в стиле конструктивизм
 Аллея писателей

Литература

Примечания

См. также 
 Административное деление Краснодарского края
 Флаг Белореченского района

Ссылки 
 Официальный сайт района 
 Информационный сайт Белореченского района 
 Муниципальное образование Белореченский район 
 Белореченский район на портале исполнительных органов власти края 
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов
 Новости Белореченска- лента белореченских новостей из независимых и официальных источников  
 Почтовые индексы:
 Почтовые индексы: Белореченский Район
 Почтовые индексы | Краснодарский край | Белореченский район